Voglsamer ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Voglsamer (1918–2004), deutscher Maler und Präsident der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
 Irene Voglsamer-Gailling (1923–2005), deutsche Zeichnerin
 Ninon Voglsamer (* 1957), deutsche Bildhauerin und Malerin